Can Gili (Sitges), casa a la ciutat-jardí de Terramar de Sitges (Garraf) 
 Can Gili o Can Nadal (Caldes d'Estrac), xalet remodelat a partir d'una antiga masia, a la vila de Caldes d'Estrac (el Maresme) 
 Can Gili Nou, edifici industrial al districte de Sant Martí, de Barcelona